OCEA FPB 98 — тип патрульных катеров, созданный французской компанией ОСЕА. Предназначены для осуществления береговой охраны и позволяет обеспечивать общее присутствие на море для сдерживания незаконной деятельности контрабандистов, пиратов и браконьеров, а также для работ по защите морской среды и поисковых миссий. 

Катера могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой.

Первые катера этого типа были поставлены Алжиру в 2008 году, позднее суда этой серии приобрели Бенин, Нигерия и Суринам.

В 2019 году появились сообщения, что Франция поставит Украине партию из 20 патрульных катеров OCEA FPB 98 для Морской охраны, пять из которых будут построены на судостроительном заводе "Нибулон" в городе Николаев.

Ссылки 

 Новые сторожевые катера OСЕА FPB-98 для ВМС Алжира во французском Сен-Назере
 «Всё придётся завозить из Франции»: смогут ли Париж и Киев наладить совместное производство боевых катеров
 Франция усиливает Украину современными боевыми катерами OCEA FPB 98
 Верфь в Николаеве построит пять французских катеров ОCEA
 Москитный флот: Какие патрульные катера Украина может купить у Франции
 Морская охрана Украины усилится двумя десятками французских патрульных катеров

Катера
Патрульные катера